Hostilius ist der Name folgender Personen:

 Hostus Hostilius, Held der römischen Mythologie
 Tullus Hostilius (* um 710 v. Chr.; † 640 v. Chr.), der sagenhafte dritte König von Rom
 Hostilius (Mimograph), Autor der römischen Kaiserzeit

Siehe auch:
 Hostilier, plebejische Gens in der römischen Republik